Peg + Kot (ang. Peg + Cat, od 2013) – kanadyjsko-amerykański serial animowany stworzony przez Jennifer Oxley i Billy'ego Aronsona oraz wyprodukowany przez The Fred Rogers Company i 9 Story Entertainment. Serial powstał na podstawie książki dla dzieci The Chicken Problem, wydanej w 2012 roku. Serial został nagrodzony trzema nagrodami Emmy za najlepszy program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

Premiera serialu miała miejsce 7 października 2013 roku na amerykańskim kanale PBS Kids. W Polsce serial zadebiutował 1 listopada 2014 roku na antenie MiniMini+. Od 1 maja 2015 roku młodzi widzowie mają możliwość wyboru wersji z dubbingiem lub z napisami.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach małej dziewczynki imieniem Peg oraz Kota, którzy wspólnie przeżywają niesamowite przygody, rozwiązują trudne zadania i zagadki, a także uczą się matematyki.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing; Orange biuro reklamy [wersja DVD]
Dialogi:
 Małgorzata Kochańska (odc. 1-7a, 8-13, 22-27, 29-40),
 Katarzyna Michalska (odc. 7b, 14-21, 28)
Teksty piosenek: Joachim Karafka
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Urszula Jankowska
Udział wzięli:
 Maja Konkel – Peg
 Hubert Szczurek
 Kajetan Lewandowski (wersja DVD) – Romek
 Katarzyna Łaska – Viv, jedna z sąsiadek Peg
 Beata Jankowska-Tzimas – Connie, jedna z sąsiadek Peg
 Paweł Szczesny – Kot
 Wojciech Socha – Prosiak
 Tomasz Steciuk
 Barbara Melzer
 Zofia Modej
 Miłosz Konkel
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Programy telewizji PBS